De CECAFA Cup 1991 was de 18e editie van de CECAFA Cup georganiseerd door de CECAFA (Confederation of East and Central Africa Football Association). Het toernooi duurde van 23 november tot en met 7 december 1991 en werd gehouden in Oeganda. Zambia won het toernooi voor de tweede keer in de geschiedenis door in de finale Kenia met 2–0 te verslaan. Oeganda werd derde.

Deelnemers

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe link 
  Officiële website van de CECAFA
  CECAFA Cup 1991 op rsssf

Voetbal in 1991
Voetbal in Oeganda
CECAFA Cup
Sportevenement in Oeganda